Степнов (Степнова) — фамилия. Известные носители:

 Степнов, Василий Никитович (1930—1999) — советский организатор производства. Заслуженный работник промышленности СССР.
 Степнов, Михаил Никитович (род. 1927) — советский и российский специалист в области материаловедения.
 Степнов, Пётр Павлович (1898—1992) — советский инженер путей сообщения.
 Степнова, Марина Львовна (урождённая Ровнер; род. 1971) — русская писательница, поэтесса, редактор, переводчик, сценарист.